Минимальный размер оплаты труда в Испании - это самая низкая ежемесячная и почасовая оплата труда, что работодатели по закону имеют права выплачивать своим работникам в Испании. Сумма определяется испанским правительством. 

В Испании «минимальная межпрофессиональная заработная плата» (SMI) является минимальным размером оплаты труда, который работник может получать независимо от своих профессиональных навыках и образования. Он выражается в денежных единицах в день, месяц или год работы. Он публикуется ежегодно в официальном государственном бюллетене. Для установления минимального размера оплаты труда каждый год учитываются вместе ИПЦ, средняя производительность в стране, увеличение доли рабочей силы и экономическая ситуация, проанализированная в целом. Его можно изменять раз в полгода, если сильно изменяется ИПЦ. На 2017 год установлен Королевский декрет 742/2016, от 31 декабря 23,59 евро/день и 707,70 евро в месяц плюс 2 дополнительных платежа. Если делить на 12 выплат без дополнительных платежей, ежемесячная минимальная заработная плата составляет 825,65 евро в месяц. Эта сумма относится к валовому окладу, соответствующему полной занятости (которая в Испании в большинстве видов деятельности означает 40 - часовую рабочую неделю). В зависимости от профессиональной категории и принятых деловых соглашений эта сумма может быть увеличена или может быть уменьшена. Трудовые отношения и разъяснения выражены в уставе трудящихся. В декабре 2011 года правительство Мариано Раджо впервые заморозило рост минимального размера оплаты труда с момента его появления. В течение 2012 года правительство Народной партии возобновило рост минимального размера оплаты труда. В 2013 году снова был заморожен рост минимального размера оплаты труды, он остановился на уровне в 645.30 евро в месяц. С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда в Испании составляет 950 евро в 14 выплат в год и 1108 евро в 12 выплат в год. 

В таблице показана история развития минимального размера оплаты труда в Испании.

Примечания:
 Если не указан определённый день и месяц, вступление в силу каждого закона происходит с 1 января того же года.
 До 1998 года официальной валютой в Испании была песета. 1 января 1999 года официальной валютой стало евро, и был установлен фиксированный обменный курс в размере 166 386 песет за евро, который используется в таблице.

История 
В Испании минимальный размер заработной платы был введён сразу после первой мировой войны. Как и в других развитых странах, размер МРОТ устанавливается как величина, схожая с доходом наёмных работников - порядка 30% от совокупного дохода.

Примечания

См. также

Ссылки 
 Informe (PDF) sobre el salario mínimo de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza desde 1980
 Informe (PDF) sobre el salario mínimo del sindicato Comisiones Obreras desde 1980
 Salario embargable en España - Cálculo del salario embargable por impago de pensiones, deudas, multas

Минимальный размер оплаты труда по странам
Экономика Испании